Big Duck Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Duck Lake (Alaska), (Yukon-Koyukuk)
 Big Duck Lake (Kalifornien), im Siskiyou County